Белолесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 

Белолесье — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Украина 

Белолесье — село в Татарбунарском районе Одесской области.
Белолесье — мезолитическое поселение около села Белолесье.